Palenzuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palenzuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Palenzuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar